Terrestrisuchus (crocodile terrestre) est un genre éteint de reptiles crocodylomorphes sphénosuchiens de la fin du Trias supérieur (Rhétien) découvert près du village de Bonvilston dans le Vale of Glamorgan, à proximité de Cardiff au Pays de Galles.

Une seule espèce est rattachée au genre : Terrestrisuchus gracilis. Elle a été découverte dans le remplissage sédimentaire de calcaires et de marnes d'âge rhétien d'une fissure dans la carrière de Pant-y-ffynnon près du village de Bonvilston. Son âge se situe environ entre  à  millions d'années.

Description 

Terrestrisuchus est un petit reptile, fin, ressemblant à un lézard avec de longues pattes et assez peu semblable, en fait, aux crocodiles actuels, même s'il en est un de leurs lointains parents. Sa longueur est estimée entre  et son poids avoisinait les .

La forme de ses pattes suggère qu'il était capable de courir vite. Sa queue était particulièrement longue, environ le double du corps (tête incluse), et était peut être utilisée comme moyen de garder l'équilibre pendant une courte durée, permettant à l'animal de se tenir brièvement sur ses pattes arrière.

Les pattes du Terrestrisuchus étaient positionnées directement sous le corps de l'animal, montrant que les premiers crocodiles étaient particulièrement prédisposés à la course et qu'ils étaient donc capable de galoper. Un "pseudo-galop" peut être observé chez les crocodiles modernes dans de rares situations. Les fossiles montrent également que Terrestrisuchus était digitigrade.

Classification

Validité du genre 
Certains paléontologues suggèrent que les fossiles trouvés de Terrestrisuchus pourraient en fait être des jeunes Saltoposuchus.

Classification phylogénétique 
Le cladogramme adapté de Nesbitt (2011) et Bronzati (2012) montre la position basale de 
Terrestrisuchus parmi les crocodylomorphes :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de crocodylomorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias supérieur
Paléontologie au pays de Galles
Taxon fossile décrit en 1984